Die Abkürzung MOO steht für:

 das Computer-Strategiespiel Master of Orion
 Multi User Dungeon, Object Oriented, ein Synonym für Multi User Dungeon
 den Orderzusatz Market on open

MOO